Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 279 Кировского района Санкт-Петербурга являлась некоммерческой организацией — государственным образовательным учреждением.

Учредитель 
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации — город федерального значения — Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти: администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

О школе 
Школа, специализирующаяся на обучении детей с медицинскими показаниями к надомному обучению по состоянию здоровья, созданная в 1999 году как Федеральная экспериментальная площадка, работала в статусе:
 Городского ресурсного центра «Здоровье»;
 Городской экспериментальной площадки «Дистанционное обучение детям инвалидам»;
 Районной экспериментальной площадки «Толерантность, как мы её понимаем. Обучение русскому языку детей инофонов, для которых он не является родным» (сетевое районное взаимодействие);
 Районной экспериментальной площадки «Дистанционное обучение и использование электронных образовательных ресурсов в повседневной педагогической практике» (районное сетевое взаимодействие)
Также школа за время работы была:
 федеральной экспериментальной площадкой по созданию модели школы надомного обучения;
 участником совместного российско-австрийского проекта «Толерантность в образовании» и «Управление качеством образования».

В школе насчитывалось более 400 учеников, из них свыше четверти составляли инвалиды детства. Помимо надомного обучения, в школе действовали ещё два вида учебных программ: малыми группами (4 человека в начальных и 5 человек в старших классах) на базе школы и индивидуальное обучение на базе школы. На базе школы в 2009 году начал функционировать Центр информатизации образования, конечной целью которого было создание полноценной «виртуальной школы». В школе успешно опробованы методы дистанционного обучения, в частности, урок через Скайп. Этот опыт перенимают в других учебных заведениях Санкт-Петербурга.

Достижения 
Школа дважды принимала участие и дважды победила в общероссийском конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 и 2008 годах. В 2008 году школа победила во всероссийском конкурсе на звание «Лучшая школа России — 2008». В 2009 году школа победила в Санкт-Петербургском конкурсе инновационных образовательных учреждений в рамках ПНПО на соискание гранта в 1 миллион рублей.

В 2010 году директор школы Анна Меньшикова заняла третье место на ежегодном всероссийском конкурсе для руководителей образовательных учреждений «Директор школы».

Закрытие 
С 1 сентября 2011 года школы № 279 и № 277 проходят процесс объединения. Новая объединённая школа сохранила за собой номер 277.

Примечания

Литература

Ссылки 
Официальный сайт школы № 279

Школы, основанные в 1997 году
Школы Санкт-Петербурга